Прусакова — женская форма фамилии .
 Прусакова, Екатерина Александровна (род. 1995) — российская сноубордистка.
 Прусакова, Лана Алексеевна (род. 2000) — российская фристайлистка.
 Прусакова, Марина Николаевна (Марина Освальд Портер; род. 1941) — вдова Ли Харви Освальда, убийцы Джона Кеннеди.